Публий (Publius) е древно римско мъжко малко име (praenomen). То произлиза от латинската дума populus („народ“) и идва от етруската дума Puplie. Етруската дума за мястото Пуплуна e станала на латински Популония.

Името се е срещало доста често. По надписите е съкратено на П.

Известни с това име:
 Няколко политици и генерали с името Публий Корнелий Сципион
 Няколко политици с името Публий Корнелий Лентул
 Няколко политици с името Публий Лициний Крас
 Няколко политици с името Публий Валерий Попликола
 Няколко политици с името Публий Муций Сцевола
 Няколко политици с името Публий Калвизий Рузон
 Няколко политици с името Публий Силий
 Няколко политици с името Публий Силий Нерва
 Няколко политици с името Публий Корнелий Руфин
 Няколко политици с името Публий Клавдий Пулхер
 Няколко политици с името Публий Деций Муз
 Няколко политици с името Публий Елий Пет
 Няколко политици с името Публий Корнелий Долабела
 Двама с името Публий Сулпиций Саверион
 Двама с името Публий Семпроний Соф
 Двама с името Публий Автроний Пет
 Публий Клодий Пулхер, римски народен трибун
 Публий Корнелий
 Публий Квинкцилий Вар, генерал и политик, командир в Битката в Тевтобургската гора
 Публий Вергилий Марон (Вергилий), римски поет
 Публий Валерий Попликола, един от първите два консула на Римската република
 Публий Сервилий Приск Структ
 Публий Сервилий Приск
 Публий Постумий Туберт
 Публий Сестий Капитолин
 Публий Манлий Вулзон
 Публий Валерий Поцит Попликола
 Публий Лициний Калв Есквилин
 Публий Автроний Пет
 Публий (светия), първият владика на Малта
 Публий Елий Фортунат, римски художник, освободен роб
 Публий Сервилий Каска Лонг, един от заговорниците против Гай Юлий Цезар
 Публий Ситий
 Публий Клодий Тразеа Пет, сенатор по времето на Нерон
 Публий Елий Траян Адриан (Адриан)
 Публий Корнелий Тацит, историкът Тацит
 Публий Хелвидий Пертинакс (Пертинакс)
 Публий Лициний Егнаций Галиен (Галиен)
 Публий Лициний Валериан (Валериан I)
 Публий Папиний Стаций
 Публий Рутилий Руф
 Публий Салвий Юлиан
 Публий Септимий Гета
 Публий Сулпиций Квириний
 Публий Овидий Назон (Овидий)
 Публий Сулпиций Руф
 Публий Теренций Афер
 Публий Теренций Варон
 Публий Ноний Аспренат
 Публий Попилий Ленат
 Публий Рупилий
 Публий Виниций
 Публий Петроний (авгур)
 Публий Сервилий Вация
 Публий Сервилий Исаврик
 Публий Мемий Регул
 Публий Требоний
 Публий Плавций Прокул
 Публий Целий Балбин
 Публий Манилий
 Публий Целий Аполинар
 Публий Антисций
 Публий Викрий
 Публий Вариний
 Публий Куриаций Фист Тригемин
 Публий Аний Флор
 Публий Минуций Авгурин
 Публий Вентидий Бас
 Публий Палфурий
 Публий Марий
 Публий Корнелий Скапула
 Публий Сулпиций Галба Максим
 Публий Валерий Флак
 Публий Рутилий Руф
 Публий Корнелий Сула (Сула)
 Публий Пост...
 Публий Сулпиций Квириний
 Публий Алфен Вар
 Публий Помпоний Грецин
 Публий Мартий Вер
 Публий Метилий Непот
 Публий Клелий Сикул
 Публий Мелий Капитолин
 Публий Валерий Фалтон
 Публий Корнелий Арвина
 Публий Канидий Крас
 Публий Валерий Левин
 Публий Семпроний Тудицан
 Публий Пинарий Мамерцин Руф
 Публий Вилий Тапул
 Публий Вителий Стари
 Публий Мумий Сисена
 Публий Сервилий Гемин
 Публий Сей Фусциан
 Публий Дазумий Рустик
 Публий Септимий Апер
 Публий Калпурний Мацер Кавлий Руф
 Публий Требоний (трибун)
 Публий Манлий Капитолин
 Публий Корнелий Малугиненсис
 Публий Корнелий Малугиненсис Кос
 Публий Елий Лиг
 Публий Петроний Нигер
 Публий Манлий Вулзон
 Публий Фурий Фил
 Публий Сулпиций Руф
 Публий Галерий Тракхал
 Публий Катий Сабин
 Публий Фурий Медулин Фуз
 Публий Елий Адриан Афер
 Публий Корнелий Рутил Кос
 Публий Корнелий Кос
 Публий Пазидиен Фирм
 Публий Херений Полион
 Публий Салустий Блез
 Публий Валерий Марин
 Публий Стертиний Кварт
 Публий Луций Коскониан
 Публий Тулий Варон
 Публий Суфенат Вер
 Публий Калпурний Атилиан
 Публий Лициний Панза
 Публий Рутилий Фабиан
 Публий Касий Секунд
 Публий Пактумей Клемент
 Публий Орфидий Сенецион
 Публий Клувий Максим
 Публий Тулий Марс
 Публий Корнелий Секуларис
 Публий Бебий Италик
 Публий Атий Вар
 Публий Сервилий Рул
 Публий Валерий Патруин
 Публий Дуцений Вер
 Публий Валерий Комазон
 Публий Корнелий Калуса
 Публий Волумний Аминтин Гал
 Публий Мумий Сисена Рутилиан
 Публий Юлий Скапула Приск
 Публий Септимий Гета, баща на Септимий Север
 Публий Септимий Гета, консул 203 г.
 Публий Рутилий Луп (консул)
 Публий Рутилий Луп (трибун)
 Публий Мартий Вер
 Публий Мартий Сергий Сатурнин
 Публий Метилий Сабин Непот
 Публий Метилий Непот
 Публий Метилий Непот, консул 103 или 104 г. и 128 г.
 Публий Метилий Секунд Непот, суфектконсул 123 г.
 Публий Вигелий Рай Плаврий Сатурнин Атилий Брадуан Кавцидий Тертул
 Публий Целий Аполинар
 Публий Целий Балбин
 Публий Целий Аполинар (консул 169 г.)
 Публий Ювентий Целс (юрист)
 Публий Манилий Вописк Вицинилиан
 Публий Лукреций Триципитин (трибун 419 пр.н.е.)
 Публий Петроний Турпилиан (консул 61 г.)
 Публий Юлий Скапула Тертул Приск
 Публий Корнелий Анулин (консул 216 г.)
 Публий Юлий Луп (консул 98 г.)
 Публий Калвизий Сабин Попмоний Секунд
 Публий Ювентий Целс (консул 164 г.)
 Публий Корнелий Цетег (консул 181 пр.н.е.)
 Публий Корнелий Малугиненсис (трибун 397 пр.н.е.)
 Публий Постумий Алб Региленсис